Seona je lahko:
 Seona, Banovići (Bosna in Hercegovina)
 Seona, Novi Travnik (Bosna in Hercegovina)
 Seona, Srebrenik (Bosna in Hercegovina)
 Seona, Donja Motičina (Hrvaška)